WION (korfbalvereniging)
Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, een Nederlandse wet